Valdelatas puede hacer referencia a:
 Estación de Valdelatas, antiguo apeadero ferroviario que formaba parte del ferrocarril directo Madrid-Burgos en el municipio de Madrid.
 Monte de Valdelatas,  área forestal de la Comunidad de Madrid, situada en los municipios de Madrid y Alcobendas.